Bert Bakker (uitgever) (1912-1969), Nederlands uitgever, (kinderboeken)schrijver, dichter en verzetsstrijder
 Bert Bakker jr. (uitgever) (1942-2022), Nederlands uitgever
 Bert Bakker (voetballer) (1944), Nederlands voormalig voetballer
 Bert Bakker (journalist) (1956-2022), Nederlands journalist
 Bert Bakker (politicus) (1958), Nederlands politicus (D66)

 Uitgeverij Prometheus#Bert Bakker, voormalige Nederlandse uitgeverij